San Zeno (Arezzo), een plaats in de Italiaanse gemeente Arezzo
 San Zeno di Montagna, een gemeente in de Italiaanse provincie Verona, regio Veneto
 San Zeno Naviglio, een gemeente in de Italiaanse provincie Brescia, regio Lombardije

Zie ook
 Zeno